

Edifici religiosi

Germania 
Basilica dei santi Alessandro e Teodoro – a Ottobeuren

Italia

Emilia-Romagna 
Chiesa di Sant'Alessandro – a Parma

Lazio 
Chiesa di Sant'Alessandro – nel quartiere di Sant'Alessandro a Roma

Lombardia 
Chiesa di Sant'Alessandro – a Barzio
Chiesa di Sant'Alessandro – a Brescia
Chiesa di Sant'Alessandro – a Capriate d'Adda, frazione di Capriate San Gervasio
Chiesa di Sant'Alessandro – a Castione della Presolana
Chiesa di Sant'Alessandro – a Cortenuova
Chiesa di Sant'Alessandro – a Grassobbio
Chiesa di Sant'Alessandro  – a Lasnigo
Chiesa di Sant'Alessandro – a Mapello 
Chiesa di Sant'Alessandro – a Mozzate
Chiesa di Sant'Alessandro – a Ono San Pietro
Chiesa di Sant'Alessandro in Colonna – a Bergamo
Chiesa di Sant'Alessandro – a Paladina
Chiesa di Sant'Alessandro – a Pieve Emanuele
Chiesa di Sant'Alessandro – a Robbiate
Chiesa di Sant'Alessandro in Zebedia – a Milano

Toscana 
Chiesa di Sant'Alessandro – a Figline e Incisa Valdarno
Chiesa di Sant'Alessandro – a Lucca
Chiesa di Sant'Alessandro – a Vecchiano
Chiesa di Sant'Alessandro – a Volterra

Trentino-Alto Adige 
Chiesa di Sant'Alessandro – a Sanzeno
Chiesa di Sant'Alessandro – a Riva del Garda

Veneto 
Chiesa di Sant'Alessandro – a Massanzago

Ucraina 
Chiesa di Sant'Alessandro – a Kiev

Pagine correlate 
 Sant'Alessandro